Усады — название населённых пунктов в России:
 Усады — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Усады — деревня в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Усады — посёлок в Ступинском районе Московской области.
 Усады — село в Сасовском районе Рязанской области.
 Усады — село в Высокогорском районе Татарстана.
 Усады — село в Лаишевском районе Татарстана.

См. также 
 Усады-Окружные — станция Большого кольца Московской железной дороги в Ступинском районе Московской области.
 Усад 
 Красные Усады